Petta är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Petta ingår i familjen Pectinariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Petta